Do Not Forsake Me, Oh My Darlin', nota anche come The Ballad of High Noon, è una canzone country-western scritta da Ned Washington e composta da Dimitri Tiomkin per il film Mezzogiorno di fuoco (titolo originale: High Noon), uscito nel 1952. Cantata da Tex Ritter durante i titoli di testa, la melodia viene ripetuta più volte durante il film. 

Nel marzo 1953 ha ricevuto l'Oscar per la miglior canzone originale.

La classifica AFI's 100 Years... 100 Songs dell'American Film Institute la pone al 25º posto tra le migliori 100 canzoni statunitensi.

È stata interpretata da molti altri cantanti, tra cui Frankie Laine, Jimmie Rodgers, Roy Clark, Connie Francis, Faron Young, Walter Brennan e Nana Mouskouri.

Note

Collegamenti esterni
 Do Not Forsake Me, Oh My Darlin' su YouTube

Canzoni popolari statunitensi